13-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 1 по 4 сентября 1977 года в болгарской столице Софии. Были разыграны 18 комплектов наград, в том числе 12 в гребле на байдарках и 6 в гребле на каноэ. Из программы соревнований исчезла эстафета одиночных байдарок 4 × 500 м — её заменили гонкой байдарок-четвёрок на дистанции 500 метров.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Спорт в Болгарии в 1977 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Софии
Сентябрь 1977 года